Piloto privado puede referirse a:

 Licencia de piloto privado (avión); tipo de licencia para aeronaves privadas.
 Piloto privado; un piloto de carreras que compite en un equipo privado.